Santa Domenica peut désigner:

 Santa Domenica Talao, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie ;
 Santa Domenica Vittoria, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;

Voir aussi